11-й чемпионат мира по международным шашкам среди женщин в блице прошёл 30 мая — 1 июня 2018 года в Бергамо, Италия. Участвовали 33 спортсменки из 9 стран. Форма турнира — круговая система. Там же проходил чемпионат мира в формате рапид.

Регламент 
Турнир проводился с контролем времени 5 минут + 3 секунды за ход на партию в два этапа.

На первом этапе участницы, распределённые по рейтингу на 4 группы, играли в группах. Спортсменки занявшие места с 1-го по 4-е получили право играть за титул чемпиона мира в финале A, остальные продолжили соревноваться в утешительных финалах B и C. В финале A учитывались результаты очных встреч в группе.

Финал

Финал B

Финал C 

 GMIF — международный гроссмейстер
 MIF — международный мастер
 MFF — мастер ФМЖД
 CMFF — кандидат в мастера ФМЖД

Командный зачёт 
От страны можно было выставить 5 участниц. Зачёт шёл по трём спортсменкам. Команде с меньшим числом участниц присваивалось по 34 очка за каждую недостающую участницу.

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 ЧМ на Едином шашечном сайте
 Результаты финалов
 Результаты в группах

Женщины 2018 (блиц)
2018 год в шашках
Спорт в Италии в 2018 году
Май 2018 года
Июнь 2018 года
Международные спортивные соревнования в Бергамо
Чемпионаты мира в Италии
Международные соревнования по шашкам в Италии